Griselda est un prénom féminin ayant pour diminutif Zelda.
 
 Griselda ou Grisélidis est une héroïne d'une légende de Boccace restée le type des vertus conjugales. On donne son existence au . Ce conte a été adapté par Pétrarque (Griseldis), ainsi que par Geoffrey Chaucer (Le Conte de l'Universitaire d'Oxford dans Les Contes de Canterbury), et a également inspiré Charles Perrault pour La Marquise de Salusses.

 Livret d'Apostolo Zeno, inspiré de Boccace pour (notamment) :
 Griselda, opéra d'Alessandro Scarlatti en 1721 ;
 Griselda, opéra de Giovanni Bononcini en 1722 ;
 Griselda, opéra d'Antonio Vivaldi en 1735 (livret remanié par Carlo Goldoni) ;
 Grisélidis, opéra de Jules Massenet en 1901.

 Griselda est le nom d'un personnage donné comme Irlandais du roman Les Dames à la licorne de René Barjavel ;

 Griselda est le troisième tome de la série de bande dessinée Le Roi cyclope.

 Griselda Blackhand est la fille du chef de guerre Orc Blackhand dans l'univers de Warcraft.

 Griselda Marchbanks est le nom d'une employée du Ministère de la Magie dans l'univers de Harry Potter.

Homonymie de titre